Les coefficients UEFA, parfois appelés indices UEFA, permettent de classer selon leurs performances les sélections nationales, championnats nationaux et clubs de football masculins membres de l'Union des associations européennes de football (UEFA). 

L'UEFA calcule trois coefficients à usages différents :
 celui de ses 55 sélections nationales, permettant d'équilibrer les tirages au sort des championnats d'Europe et de ses phases éliminatoires.
 celui de ses 54 championnats nationaux de première division, permettant d'attribuer à chaque pays ses places qualificatives en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.
 celui de ses clubs, permettant d'équilibrer les tirages au sort des différentes phases de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence.

Coefficient des équipes nationales 
Le coefficient des équipes nationales permet d'équilibrer les tirages au sort des Championnats d'Europe et de ses phases éliminatoires. Il est déterminé selon leurs résultats aux trois dernières Coupe du monde ou Championnat d'Europe. Il est calculé tous les deux ans au mois de novembre lorsque les qualifications de ces deux compétitions sont terminées.

Jusqu'en 2006, ce classement était également utilisé pour le tirage au sort des groupes de qualification du Mondial en Europe, tandis que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde a toujours été basé sur le classement officiel de la FIFA. Cependant, la FIFA a demandé à l'UEFA de systématiquement utiliser son classement pour les tirages aux sort des compétitions de la FIFA, y compris les qualifications pour la coupe du monde.

Au cours de l'histoire du football international, les méthodes de calculs de différents coefficient et classements ont beaucoup évolué, mais l'UEFA et la FIFA ont toujours eu recours à des moyens de pondération lors des tirages au sort des compétitions internationales, afin de préserver les meilleures équipes le plus longtemps possible.

Ancien mode de calcul 
Introduit en 2003 et utilisé lors de l'Euro 2004, du Mondial 2006 et jusqu'à la fin de l'Euro 2008, le coefficient des équipes nationales était calculé en divisant le nombre de points marqués (trois points pour une victoire, un pour un nul) par le nombre de matchs joués lors des qualifications de la dernière Coupe du monde ou des qualifications du dernier championnat d'Europe. Les résultats des phases finales, des matches de barrages et des matchs amicaux étaient quant à eux ignorés. Dans les cas où une nation ne prenait pas part à l'une des deux campagnes de qualification, seulement celle à laquelle elle avait participé était prise en compte.

Si deux ou plusieurs nations se retrouvaient avec le même coefficient, les critères de classement suivant étaient appliqués :
 coefficient plus élevé dans la dernière campagne de qualification. 
 plus grande différence de buts par match en moyenne, en divisant la somme de toutes les différences de buts par le nombre de matchs joués.
 plus grand nombre de buts marqués en moyenne par match.
 le nombre moyen de buts marqués par match.
 un tirage au sort.

Nouveau mode de calcul 
Le , l'UEFA a annoncé de profonds changements du système de calcul du coefficient et du classement.  Le classement est retenu tous les deux ans au mois de novembre, mais dans le cadre du nouveau système, les équipes gagnent des points lors de chaque match joué lors des deux cycles précédents, un cycle représentant la phase de qualifications et la phase finale d'une compétition internationale (Coupe du monde ou championnat d'Europe) plus le demi-cycle en cours ne représentant que la phase de qualification d'une compétition internationale. Les points pour tous les matches joués lors de ces deux cycles et demi sont attribués selon le barème suivant :
 +  pour chaque match joué.
 +  en cas de victoire.
 +  en cas de match nul.
 +  en cas de victoire aux tirs au but (en plus des points du match nul).

Un système de bonus valorise également les matchs joués lors des barrages et des phases finales de Coupe du monde ou de championnat d'Europe :
 +  pour chaque match joué lors des barrages de Coupe du monde ou de championnat d'Europe.
 +  pour chaque match joué lors de la phase de groupe de la Coupe du monde.
 +  pour chaque match joué lors de la phase de groupe du championnat d'Europe.
 +  pour la participation aux huitièmes de finale de la Coupe du monde.
 +  pour la participation aux quarts de finale d'une de ces deux compétitions.
 +  pour la participation aux demi-finales d'une de ces deux compétitions.
 +  pour la participation à la finale d'une de ces deux compétitions.
 +  pour la participation au match pour la troisième place de la Coupe du monde.

Les buts inscrits dans ces deux compétitions sont également pris en compte :
 + 501 points sont attribués par but marqué 
 - 500 points par but encaissé.

Les coefficients sont ensuite calculés pour chaque cycle et demi-cycle, en divisant la somme des points par le nombre de matchs joués lors du cycle. La somme de ces trois cycles est alors pondérée, les poids des deux cycles les plus récents valant le double de celui du cycle le plus ancien. Enfin, au cas où une équipe ne participe pas à une phase de qualification (Pays hôtes, nouvelle fédération), des dispositions spéciales sont prises de façon à ne pas la pénaliser ou la surcoter.

Classement des équipes nationales 2017 
Les coefficients d'octobre 2017, utilisés pour le tirage au sort des divisions de la Ligue des nations de l'UEFA 2018-2019 ou pour le tirage du Championnat d'Europe, sont calculés pour chaque nation en additionnant :
 40 % du coefficient de la phase de qualification de la coupe du monde 2018.
 40 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2016.
 20 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la coupe du monde 2014.

Les lignes en gras sont les démarcations entre les divisions de la Ligue des nations de l'UEFA.

Coefficient des championnats nationaux 
Le coefficient des championnats nationaux est utilisé pour attribuer à chaque pays un nombre de places pour les compétitions européennes (Ligue des champions et Ligue Europa) ainsi que les tours auxquels les clubs doivent entrer dans la compétition.

Calcul 

Rencontres
Les points sont gagnés par les résultats des rencontres, à partir des phases de groupes, avant l'éventuelle séance de tirs au but : 
une victoire rapporte deux points ;
un match nul rapporte un point.

Depuis 1999, les tours préliminaires font exception : les points gagnés sont divisés par deux (victoire : un point, nul : un demi)

Note : En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les matchs aller-retour des phases à élimination directe de la Ligue des Champions et de Ligue Europa 2019-2020 et des phases de qualification de Ligue des Champions et de Ligue Europa 2020-2021, sont remplacés par des matches uniques. Dans cette situation, les points suivants ont été attribués à la place :

 3 points pour une victoire (1,5 point pour les matches de qualification et les matches de barrage) ;
 2 points pour un match nul (1 point pour les matches de qualification et les matches de barrage) ;
 1 point pour une défaite (0,5 point pour les matches de qualification et les matches de barrage). 

Cette adaptation du mode de calcul ne s’applique ni à la finale, ni au tour préliminaire de la Ligue des champions et n'a duré qu'une saison.

Points bonus
Chaque club qualifié en phase de groupe de la Ligue des Champions : + 4 points bonus.
Vainqueurs de groupe de la Ligue Europa : + 4 points bonus.
Deuxième de groupe de la Ligue Europa : + 2 points bonus.
Vainqueurs de groupe de la Ligue Europa Conférence : + 2 points bonus.
Deuxième de groupe de la Ligue Europa Conférence : +1 point bonus.
Chaque club présent en huitièmes de finale de la Ligue des Champions : + 5 points bonus.
Chaque club présent en huitièmes de finale de la Ligue Europa : + 1 point bonus.
Les clubs qui atteignent les quarts de finale de la Ligue des Champions : + 1 point bonus.
Les clubs qui atteignent les quarts de finale de la Ligue Europa : + 1 point bonus.
Les clubs qui atteignent les demi-finales de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa ou de la Ligue Europa Conférence : +1 point bonus.
Les clubs qui atteignent la finale de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa ou de la Ligue Europa Conférence : +1 point bonus.

Le coefficient d'un championnat pour une saison donnée correspond à la moyenne des points obtenus par les clubs de cette fédération dans la saison, arrondie au millième inférieur. Le coefficient final d'un championnat est déterminé par la somme des coefficients des cinq dernières saisons.

Détail des qualifications 
Le tableau suivant récapitule l'attribution des places européennes pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 en fonction du rang du championnat  :

Classement des championnats nationaux 2022 
Le classement 2022 est basé sur les résultats des associations entre la saison 2017-2018 et la saison 2021-2022. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence pour la saison 2023-2024. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2022-2023 ou sur l'année civile 2022 (championnats nordiques).

Les informations concernant le nombre d'équipes en lice & le nombre de places pour les compétitions sont basées sur les règlements de la Ligue des champions de l'UEFA, de la Ligue Europa & de la Ligue Europa Conférence pour les années 2021-2024. Toutes les informations sont sujettes à des changements futurs par l'UEFA.

Mise à jour le :

Classement des championnats nationaux 2023 (en cours) 
Le classement 2023 est basé sur les résultats des associations entre la saison 2018-2019 et la saison 2022-2023. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour la saison 2024-2025. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2023-2024 ou sur l'année civile 2023 (championnats nordiques).

Les informations concernant le nombre d'équipes en lice  sont basées sur les règlements de la Ligue des champions de l'UEFA, de la Ligue Europa & de la Ligue Europa Conférence pour les années 2021-2024. Toutes les informations sont sujettes à des changements futurs par l'UEFA.

Mise à jour le :

Évolution du classement 
Les tableaux suivants récapitulent les dix premières fédérations du classement selon leur coefficient UEFA, année par année depuis 1960 :

Palmarès des championnats 
Depuis 1960 et l'introduction du classement, seules quatre fédérations se sont succédé en haut du classement : Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie.

Coefficient des clubs 
Le coefficient des clubs est utilisé pour déterminer, lors des tirages au sort des compétitions européennes de clubs (Ligue des champions et Ligue Europa), les têtes de séries (élimination directe) ou la répartition en chapeaux (phases de groupes).

Calcul 
Le coefficient d'un club pour une saison donnée est égal au nombre de points du club acquis sur la saison. 

Les victoires et matchs nuls lors des tours de qualification ne rapportent aucun point. 

Pendant les tours de qualification de la Ligue Europa Conférence, les points sont attribués comme suit :

 élimination au premier tour de qualification : 1 point ;
 élimination au deuxième tour de qualification : 1,5 point ;
 élimination au troisième tour de qualification : 2 points ;
 élimination au tour de barrage : 2,5 points.

Aucun point n'est attribué pour une élimination dans un des tours de qualification de la Ligue des Champions puisque tous les clubs éliminés dans cette compétition sont reversés en Ligue Europa, de même pour les clubs éliminés dans un des tours de qualification de la Ligue Europa puisque les clubs éliminés dans cette compétition sont reversés en Ligue Europa Conférence.

À partir de la phase de groupes, tant en Ligue des Champions,en Ligue Europa qu'en Ligue Europa Conférence, une victoire rapporte 2 points et un match nul rapporte 1 point.

En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les matchs aller-retour des phases à élimination directe de la Ligue des Champions et de Ligue Europa 2019-2020 et des phases de qualification de Ligue des Champions et de Ligue Europa 2020-2021, sont remplacés par des matches uniques. Dans cette situation, les points suivants seront attribués à la place :

 3 points pour une victoire à l’issue du temps réglementaire ou de la prolongation (1,5 point pour les matches de qualification et les matches de barrage)
 2 points pour un match nul à l’issue de la prolongation (1 point pour les matches de qualification et les matches de barrage)
 1 point pour une défaite à l’issue du temps réglementaire ou de la prolongation (0,5 point pour les matches de qualification et les matches de barrage)

Cette adaptation du mode de calcul ne s’applique ni à la finale ni au tour préliminaire de la Ligue des champions.

Des points bonus sont attribués pour la participation à certains tours :

 participation à la phase de groupes de la Ligue des Champions : 4 points ;
 participation aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions : 5 points ;
 participation aux quarts de finale, demi-finales ou finale de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa : 1 point par tour.
 participation aux demi-finales ou finale de la Ligue Europa Conférence : 1 point par tour.

Des points bonus sont attribués en fonction de la position finale lors de la phase de groupes :

 Vainqueur de groupe en Ligue Europa : 4 points ;
 Deuxième de groupe en Ligue Europa & Vainqueur de groupe en Ligue Europa Conférence : 2 points ;
 Deuxième de groupe en Ligue Europa Conférence : 1 point ;

Concernant la phase de groupes de la Ligue Europa, si moins de 3 points pour le coefficient sont obtenus (1V-0N-5D, 0V-2N-4D, 0V-1N-5D ou 0V-0N-6D), cela ne sera pas pris en compte. Un total de 3 points par défaut est alors accordé. Autrement dit, chaque club participant à la phase de groupes de la Ligue Europa est garanti d'obtenir minimum 3 points.

Concernant la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, si moins de 2,5 points pour le coefficient sont obtenus (1V-0N-5D, 0V-2N-4D, 0V-1N-5D ou 0V-0N-6D), cela ne sera pas pris en compte. Un total de 2,5 points par défaut est alors accordé. Autrement dit, chaque club participant à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence est garanti d'obtenir minimum 2,5 points.

Classement des clubs 2022  
Ce classement est fondé sur les résultats des clubs entre la saison 2017-2018 et la saison 2021-2022. Il sert pour les tirages aux sort des compétitions européennes 2022-2023. Seuls les 100 meilleurs clubs européens sont ici présentés.

Il est à noter que la part nationale n'est plus prise en compte pour le calcul du coefficient d'un club. Par contre, si la part nationale est plus élevée que le coefficient d'un club, elle se substitue à lui.

Mise à jour le : 

Légende des classements

Classement des clubs 2023 (en cours)  
Ce classement est fondé sur les résultats des clubs entre la saison 2018-2019 et la saison 2022-2023. Il sert pour les tirages aux sort des compétitions européennes 2023-2024. Seuls les 100 meilleurs clubs européens sont ici présentés.

Il est à noter que la part nationale n'est plus prise en compte pour le calcul du coefficient d'un club. Par contre, si la part nationale est plus élevée que le coefficient d'un club, elle se substitue à lui.

Mise à jour le : 

Légende des classements

Palmarès des clubs 
Depuis 1960 et le début des coefficients sur cinq années, quinze clubs se sont succédé en haut du classement :

Soit en nombre d'années à la première place :

Classement des clubs sur 10 ans 
Ce classement sur 10 ans est utilisé uniquement pour la distribution d'une partie des revenus des compétitions interclubs.

Calcul 
Ce classement est fondé sur les résultats des clubs sur les 10 dernières saisons et des titres européens gagnés.

Points par saison
Les points par saison sont attribués en fonction du coefficient UEFA des clubs durant les 9 dernières saisons passées plus celle en cours.
Points Titres
Les points titres sont attribués en fonction des titres remportés, ces points sont différents en fonctions des périodes de l'histoire des coupes d'Europe, les points gagnés sont bases sur les tableaux ci-dessous:

Annexes

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Ligue des champions de l'UEFA
 Ligue Europa

Autres articles 
 UEFA
 Classement mondial de la FIFA

Liens externes 
  Classement officiel
  Coefficient 2023 des pays
  Mise à jour en direct des coefficients UEFA 
  Site très complet sur le coefficient UEFA